Burkart puede referirse a:

Arturo Eduardo Burkart (1906-1975), un científico argentino.
Claudia Burkart (n. 1980), una jugadora argentina de hockey sobre césped.
Erika Burkart (1922–2010), escritora suiza.